Prayer steht für:

 Prayer (Lied), Lied von Disturbed (2002)
 Prayer (Pipeline-8-Album), Musikalbum von Pipeline 8 (2018)
 Prayer (Robin-Schulz-Album), Musikalbum von Robin Schulz (2014)

Siehe auch:

 Preyer